Alles moet weg kan verwijzen naar :

Alles Moet Weg (televisieprogramma): tv-programma van VTM.
Alles moet weg (film): een film van Jan verheyen.
Alles moet weg (soundtrack)